Llista dels 514 municipis del departament francès dels Vosges (88) a data de 2013.

Vosges